Barnham – wieś w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Barnham – wieś w Anglii, w hrabstwie West Sussex